Регулярный сезон Единой лиги ВТБ 2019/2020 проводился со 25 сентября 2019 года по 12 марта 2020 года. 13 команд соревновались за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире. 27 марта 2020 года розыгрыш Единой лиги ВТБ был досрочно завершён в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире, чемпион Лиги сезона 2019/20 определен не был.

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Победы;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

Результаты игр

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март 

----

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2019/2020